AAA (читается как Triple A:Трипл-Эй, яп. произн.: Торипуро Э:) — часто говорят, что это аббревиатура от Attack All Around) — японская поп-группа, работающая с Avex Trax, дебютировали 14 сентября 2005 года. Являются редкостью на японской поп-сцене из-за своего неординарного состава, призванного привлечь как девушек-поклонниц, так и поклонников мужского пола.

Название 
Название группы — бэкроним от Attack All Around, здесь используемое в смысле «Бросить вызов всему».

История 
Группа AAA была сформирована в результате прослушиваний, организованных компанией Avex.

В самом начале 2005 года в ААА были всего 6 участников: Нисидзима Такахиро, Урата Наоя, Хидака Мицухиро, Атае Шинджиро, Sueyoshi Shuta и Уно Мисако. Позже к ним присоединились ещё 2 девушки – Ито Чияки и Гото Юкари. 11 июня 2007 года Гото Юкари покинула группу по состоянию здоровья и в настоящее время работает в рекламной компании.

Поначалу ААА работали в рекламе и были на подтанцовке у японских звезд, таких как Аюми Хамасаки и Ami Suzuki.

Жанр их музыки нельзя отнести к какой то одной категории, т. к. она слишком разная. Релизы группы известны тем, что с каждым новым синглом ААА открывают для себя новый стиль, будь то тяжелый рок с гитарами, приторно-сладкая поп-песня о любви, хип-хоп с рэпом, евробит или спокойный R’n’B.

Летом 2005 года было объявлено о дебюте новой pop/eurobit группы, состоявшей из парней и девушек, которые прошли подготовку в академии Авекс, учебном центре подготовки актёров, певцов и других талантов. Из-за этого дебют группы был ожидаем, и был принят многими фанатами. С сентября по декабрь каждый месяц они выпускали по синглу плюс фотоальбом, а в январе 2006 года — свой первый альбом под названием ATTACK. При всех предыдущих рекламах и пресс-релизах у группы не было времени на выступления на публике. Тем не менее, каждый из их синглов имеет свой отдельный жанр, что не вызывает проблем с их продажей.

Дебютировала в сентябре 2005 года с синглом «BLOOD on FIRE». До группы некоторые из участников имели опыт работы на подтанцовке у Аюми Хамасаки и Ами Судзуки.

В начале 2007 года увидел свет второй альбом ААА под названием All, за которым последовали представления в четырнадцатитысячном Budokan в Токио и релиз нового альбома с десятью песнями Challenge Cover Collection.

В 2007 году AAA впервые выступили за рубежом на аниме конвенте Otakon в США, что принесло группе дополнительную известность. В сентябре 2007 года выше третий альбом группы Around, который, правда, не был столь же успешным, сколь первые два. Однако уже в марте 2008 года последовал релиз четвертого альбома Attack All Around, продержавшегося в чартах более семи недель. После этого в июле был выпущен мини-альбом Choice is Yours.

Следующий, 2009 год вновь поразил фанатов очередными хитами и новым альбомом "depArture", а 2010 вывел группу на новый уровень. Песня "Aitai Riyuu" мгновенно взяла вершины чартов и продаж одновременно, в то время как слушатели продолжали затирать до дыр и "Heart and Soul". Чияки, будучи бэк-вокалистом группы, стала одной из главных вокалисток, наравне с золотым трио (Урата, Мисако, Нисси), а Шинджиро и Шута получили большую порцию партий в песнях.

С 2010 года группа уже четыре раза подряд участвует в предновогоднем музыкальном телефестивале «Кохаку ута гассэн» на NHK.

2011 год стал более успешным и плодотворным, чем предыдущий. Сингл "Daiji na koto" тронул всех фанатов творчества ААА и это не удивительно, ведь песня повествовала о любви и людях, которые живут без неё, а снятый клип и поставленный танец также заслужили высокие оценки.

Но на этом ААА не остановились, выпустив поочередно три сингла "No cry no more", "CALL/I4U", "Charge and Go!/Lights". Первый запомнился, прежде всего, потрясающим нежным клипом и рэпом Хидаки.

Но наряду с этим были и плохие новости — травма Чияки на съемках "No cry no more". Девушка пропустила некоторые из последующих выступлений тура 2011 Buzz Communication. К счастью, Чияки быстро поправилась и вернулась на сцену.

Песня "CALL" повторила успех "Aitai Riyuu" и Attack All Around во второй раз выступили на Kohaku (первый раз ребята выступали с песней «Aitai Riyuu» в 2010г.).

2012 год, в свою очередь, порадовал новыми сюрпризами и успехами. Это и съемки в фильмах, дорамах, участие в спектаклях, как Нисси, так и Шинджиро, и Мисако. Сольные выступления Ураты и самостоятельная сольная карьера Хидаки; фотобуки девушек, поездка во Вьетнам и Южную Корею.

Конечно, это и новые песни: "SAILING", 2 лучших альбома ("#AAABEST", "Another side of #AAABEST"), "Still Love You" и "We can sing a song", а также многочисленные выступления и туры (Тур "Triple Seven" обещает стать самым запоминающимся, в честь его символической семерки: 7 участников группы, 7 лет вместе, 7-ой альбом).

Параллельно этому проходят съемки в рекламах, ежегодное участие в a-nation и многое-многое другое.

31 декабря 2020 года, следом после празднования 15-ой годовщины, группа официально прекратила свою деятельность.

Состав 
Участники перечислены в официальном порядке, как на официальном сайте.

Бывшие участники

Дискография

Студийные альбомы 
 Attack (2006)
 All (2007)
 Around (2007)
 Departure (2009)
 Heartful (2010)
 Buzz Communication (2011)
 777: Triple Seven (2012)
 Eighth Wonder (2013)
 Gold Symphony (2014)
 Way of Glory (2017)
COLOR A LIFE (2019)

Мини-альбомы 
 Attack (2006)
 ALL/2 (2006)
 AlohAAA (2007)
 Choice Is Yours (2008)	
 6th Album "Buzz Communication" Pre-Release Special Mini Album (2011)

Кавер-альбом 
 CCC-CHALLENGE COVER COLLECTION- (2007)

Концептуальный альбом 
 Ballad Collection (2013)

Сборники 
 Attack All Around (2008)
 #AAABEST (2011)	
 Another Side of #AAABEST (2012)	
 AAA 10th Anniversary Best (2015)

Ремиксовые альбомы 
 Remix Attack (2006)
 AAA REMIX 〜non-stop all singles〜 (2009)
 Driving MIX (2013)

Синглы

Синглы, выпущенные под другими именами

Цифровые синглы 
 См. «AAA (band)#Digital singles» в англ. разделе.

Сертификации 
 Золотые диски
 «Climax Jump» (сингл, издан под именем AAA DEN-O Form)
 #AAABEST (альбом лучших вещей)

Награды 
 См. «AAA (band)#Awards» в англ. разделе.

Видеография

Примечания

Ссылки 
  
 
 Официальный сайт Наои 
 Официальный сайт Такахиро 
 Официальный сайт Мисако 
 Официальный сайт Мицухиро 
 Официальный сайт Синдзиро 
 Официальный сайт Сюты 

Поп-группы Японии
Исполнители Avex Group
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Участники конкурса Кохаку ута гассэн